Marek Zagrapan (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Prešov, il rejoint les équipes de jeunes du HC Zlín en Tchéquie. En 2002, il débute avec l'équipe première dans l'Extraliga. Il est choisi au premier tour, en dix-huitième position lors de la sélection européenne 2004 de la Ligue canadienne de hockey par les Saguenéens de Chicoutimi. Il part alors en Amérique du Nord et évolue avec les Saguenéens dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey au 1 tour, en  par les Sabres de Buffalo. En 2006, il passe professionnel avec les Americans de Rochester, club ferme des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. De 2009 à 2009, il évolue dans la KHL avec le Severstal Tcherepovets puis le Iougra Khanty-Mansiïsk. Il remporte l'Extraliga tchèque 2011 avec le HC Oceláři Třinec. En 2011-2012, il évolue dans la SM-liiga avec le HPK. Il a également joué dans d'autres championnats européens comme l'EBEL, la LNB et l'Extraliga Slovaque. En décembre 2022, il met un terme à sa carrière après avoir disputé quelques matchs avec les Diables rouges de Briançon dans la Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||HC Zlín || Extraliga Tch. || 13|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2003-2004 || HC Zlín ||Extraliga Tch.|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004 || HC Kometa Brno ||1.liga Tch. || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2004-2005 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||59||32||50||82||50||17||11||6||17||28
|-
|2005-2006 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||59||35||52||87||63||8||4||6||10||4
|-
|2006-2007 ||Americans de Rochester ||LAH ||71||17||21||38||39||6||1||0||1||2
|-
|2007-2008 ||Americans de Rochester ||LAH||42||14||13||27||34|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009 ||Pirates de Portland ||LAH|| 80|| 21|| 28|| 49|| 44|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 51|| 10|| 6|| 16|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 18|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HC Trinec || Extraliga Tch. || 18|| 3|| 2|| 5|| 2|| 9|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 24|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Trinec || Extraliga Tch. || 39|| 5|| 9|| 14|| 8|| 11|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
|rowspan=2|2013-2014 || HC Trinec || Extraliga Tch. || 25|| 5|| 3|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Kladno || Extraliga || 16|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 51 || 9 || 21 || 30 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL || 54 || 9 || 22 || 31 || 24 || 6 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|2016-2017 || HK Poprad || Extraliga Slovaque || 54 || 15 || 21 || 36 || 38 || 4 || 0 || 0  || 0 || 0
|-
|2017-2018 || EHC Winterthour || LNB || 32 || 11 || 10 || 21 || 45 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HK Poprad || Extraliga Slovaque || 56 || 15 || 21 || 36 || 22 || 12 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
|2019-2020 || HK Poprad || Extraliga Slovaque || 55 || 21 || 23 || 44 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HK Poprad || Extraliga Slovaque || 43|| 7|| 14|| 21|| 12|| 10|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
|2021-2022 || HC Prešov || Extraliga Slovaque || 48|| 6|| 9|| 15 || 18 || 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2022-2023 || Diables rouges de Briançon || SLM || 17 || 1 || 3 || 4 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2003 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans 
|7||0||0||0||0 || +1||align="left"| Cinquième place
|-
|2004 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||4||4||8||8 || +9||align="left"| Cinquième place
|-
|2005 ||align="left"|Championnat du monde junior ||4||1||2||3||6 || +1||align="left"| Septième place
|-
|2006 ||align="left"|Championnat du monde junior ||6||2||5||7||18 || +3||align="left"| Huitième place
|-
|2009 ||align="left"|Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 2||2 || -1||align="left"| Dixième place

Références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HC Zlín
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Kladno
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Dornbirner EC
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur du HC Brno
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du HK Poprad
Joueur du EHC Winterthour
Joueur des Diables rouges de Briançon